En informatique, temp est une abréviation courante du mot anglais temporary (mot transparent signifiant temporaire). Ces abréviations peuvent désigner l'un ou l'autre des termes suivants :
 variable temporaire ;
 fichier temporaire ;
 répertoire temporaire ou dossier temporaire ;
 système de fichiers temporaire.

L'acronyme TEMP peut signifier :
Tomographie par émission monophotonique (imagerie médicale)